Аю-Даг:

 Аю-Даг —  гора на Южном берегу Крыма
 Аю-Даг — ландшафтный заказник республиканского значения
 Аю-Даг — крымский фестиваль фантастики
 «Аю-Даг» — парусная шхуна Черноморского флота России.
 Аю-Даг — средневековый укреплённый церковно-феодальный комплекс на горе Аю-Даг.